Mercer County Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Mercer County Airport (Illinois)
 Mercer County Airport (West Virginia)
 Mercer County Airport, früherer Name des Trenton-Mercer Airport, New Jersey
 Mercer County Regional Airport in Hazen, North Dakota